Стоун Маунтин се може односити на:

 Стоун Маунтин, град у америчкој савезној држави Џорџија.
 Стоун Маунтин, велика гранитна стена у Џорџији.